Motorola A1000 — GSM/UMTS коммуникатор компании Motorola использующий операционную систему Symbian UIQ. 

На момент появления на рынке 2004 Motorola A1000 был единственным UIQ-устройством, оснащённым 1.2 мегапиксельной камерой.

Похожие модели 
 Motorola A920
 Motorola A925
 Motorola A1010
 Motorola M1000

 Sony Ericsson P800i
 Sony Ericsson P900i
 Sony Ericsson P910i
 Sony Ericsson P990i

 Nokia 6708

Ссылки 
 Motorola A1000 – возможности мегапиксельной камеры
 Обзор GSM/UMTS-смартфона Motorola A1000
 Официальный сайт компании производителя

Мобильные телефоны Motorola
Смартфоны Motorola
Смартфоны на Symbian